Această pagină prezintă Lista municipalităților (Gemeinde) din Germania având peste 10.000 de locuitori în anul 2000.

Lista este sortată în ordine descrescătoare a populației, indicând statul federal al Germaniei în care se găsește fiecare municipalitate (cunoscute și sub denumirea de comune).

Legături externe 

 Statistisches Bundesamt - Gemeindeverzeichnis 
 Germany by Map: All cities and communes

Germania
Municipalități